Ludwig Bartning ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Bartning (Architekt) (1799–1864), deutscher Architekt und Baubeamter
 Ludwig Bartning (Maler) (1876–1956), deutscher Maler